José Gallardo puede referirse a varias personas:

  José Camilo Gallardo; impresor y tipógrafo chileno;
  José Francisco Gallardo Rodríguez, militar, activista y académico mexicano;
  Jose "Joe" Gallardo, músico estadounidense;
  José Gallardo Ku, político y economista peruano;
  José Gallardo Flores, futbolista peruano